Calendar Girls – film del 2003 diretto da Nigel Cole
 Calendar Girls – film del 2015, diretto da Madhur Bhandarkar
 Calendar Girls – musical con libretto di Tim Firth e colonna sonora di Gary Barlow tratto dall'omonimo film del 2003